Orso Participazio kan syfta på:

 Orso I Participazio 
 Orso II Participazio